Италия была представлена на летних Олимпийских играх 1924 года 200 спортсменами (197 мужчин, 3 женщины), выступившими в состязаниях по 10 видам спорта. Итальянская сборная завоевала 16 медалей (8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых), что вывело её на 5 место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Плавание 

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1924 года
Спорт в Италии в 1924 году